ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия Российского Телевидения» . Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми».

Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2009» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на территории России в период с  по .

Церемония 
Пятнадцатая церемония награждения проводилась в два этапа. Награждение победителей в номинациях категории «Профессии» состоялось  в Центральном доме предпринимателя в Москве. Ведущими этого этапа церемонии выступили Светлана Сорокина и Кирилл Набутов.  в Михайловском театре Санкт-Петербурга состоялось награждение победителей в номинациях категории «Лица». В качестве ведущих церемонии были приглашены Ксения Раппопорт и Леонид Парфёнов, Анна Шатилова и Евгений Кочергин. Подготовку и трансляцию в эфире телевизионной версии церемонии награждения в номинациях категории «Лица» осуществил «Пятый канал».

Победители и финалисты

Категория «Профессии»

Категория «Лица»

Примечания

Ссылки 
 .
 .
 .

Церемонии вручения премии «ТЭФИ»
Телевизионные премии 2009 года
2009 год в России
Сентябрь 2009 года
События 21 сентября
События 26 сентября